Krywa Balka (ukrainisch ; russische Entsprechung Kriwaja Balka/Кривая Балка) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Krywa Balka (Schowtnewe), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw
 Krywa Balka (Sarata), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata